Жан Удар де ла Сурдьер, синьор де Ришсурс (, в некоторых источниках не Сурдьер, а Судье, ; ,  — , ) — французский публицист и педагог.

C 1649 года читал в Париже общедоступные лекции по риторике. В 1653 году, вслед за своим земляком и старшим коллегой Теофрастом Ренодо, основал серию Академических и ораторских конференций () и руководил ими до 1668 года в качестве модератора. Материалы этих конференций сперва рассылались по подписке отдельными листами, а с 1661 года издавались сборниками; первоначальным покровителем этого предприятия был Николя Фуке, но и после его опалы Ришсурс сохранил высокопоставленную поддержку. Одновременно он продолжал частным образом преподавать риторику. Заметной страницей в истории конференций Ришсурса стали дебаты о целесообразности высшего образования для женщин: после всестороннего обсуждения сам Ришсурс подвёл его итог, заявив, что углублённая образованность женщин возможна и даже желательна — при условии, что они не будут вмешиваться в действия мужчин по управлению семьёй, обществом и государством.

Авторству Ришсурса принадлежит множество пособий по риторике. В содержании этих пособий внимание следующих поколений привлекла своего рода апология плагиата: Ришсурс предлагал своим ученикам использовать выступления известных ораторов, последовательно заменяя в них все слова на синонимы.

Примечания

Литература 
 Ch. Révillout. Un maître de conférence au milieu du XVIIe siècle, Jean Soudier de Richesource // Mémoires de la section des lettres. Académie des sciences et lettres de Montpellier, t. VI (1874—1878/1879), p. 493—537 et 669—670.

Публицисты Франции
Педагоги Франции